Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 324 dans le monde.

 Route fédérale 324 en Allemagne
 RS-324 au Brésil
 Route 324 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route nationale 324 en France